Bolt (rayo, cerrojo o virote en inglés) puede referirse a:

Entretenimiento 
 Bolt (2008), película de animación.
 Bolt, videojuego basado en la película homónima.
 Bolt (montaña rusa) primera montaña rusa sobre un crucero.

Apellido 
 Robert Bolt (1924-1995), escritor y guionista británico.
 Usain Bolt (n. 1986), velocista jamaicano.

Lugares 
 Bolt, lugar designado por el censo en Virginia Occidental (Estados Unidos).